Jomalö (jommal-) kan syfta på:

Geografi

Åland 

 Jomalö (Geta, Åland) – en halvö i Geta kommun  
 Jomalö (Hammarland, Åland) – en halvö i Hammarlands kommun